Данная статья представляет собой список лидеров Североамериканской футбольной лиги по количеству матчей. Учтены все матчи регулярного сезона NASL, матчи Объединённой футбольной ассоциации и Национальной профессиональной футбольной лиги сезона 1967 года (которые своим слиянием в 1968 году и образовали NASL); не учтены матчи плей-офф. Североамериканская футбольная лига (NASL) — профессиональная футбольная лига, в которой соревновались команды из США и Канады; игры проходили с 1968 по 1984 год, затем лига была расформирована.

В список включены футболисты, сыгравшие 130 и больше матчей в лиге. Исходная сортировка осуществлена по числу матчей в лиге, при одинаковом количестве матчей первыми перечислены игроки, которые выступали в лиге в более ранних сезонах. Также при желании данные можно упорядочить по любому табличному критерию.

Абсолютным лидером по числу матчей в NASL является канадский защитник Боб Ленардуцци. Он провёл в лиге 288 игр, все за «Ванкувер Уайткэпс».

Список игроков 

Легенда
 Вр — вратарь
 Защ — защитник
 ПЗ — полузащитник
 Нап — нападающий
 Унв — универсал

При составлении списка в основном использовались данные сайта sover.net.

Примечания 
Комментарии

Ссылки 
 NASL All-Time Leaders, Games Played 
 North American Soccer League Players

Литература 
 
 

С